Casale (italienisch Bezeichnung für ein Haus oder eine Häusergruppe auf dem Land) heißen folgende geographische Objekte:
 Casale Monferrato, Gemeinde in der Provinz Alessandria, Italien
 Casale Cremasco-Vidolasco, Gemeinde in der Provinz Cremona, Italien
 Casale di Scodosia, Gemeinde in der Provinz Padua, Italien
 Casale Marittimo, Gemeinde in der Provinz Pisa, Italien
 Casale sul Sile, Gemeinde  in der Provinz Treviso, Italien
 Casale Litta, Gemeinde in der Provinz Varese, Italien
 Casale Corte Cerro, Gemeinde in der Provinz Verbano-Cusio-Ossola, Italien

Gemeindeteile:
 Casale di Pari, Ortsteil von Civitella Paganico in der Provinz Grosseto, Italien
 Casale (San Godenzo), Ortsteil der Gemeinde San Godenzo in der Provinz Florenz, Italien

Bauten:
 Villa Romana del Casale, römische Villa auf Sizilien

Berge:
 Monte Casale, Berg nördlich des Gardasees

Casale ist der Familienname folgender Personen:
 Agostino Casale (* 1968), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Antonio Casale (1932–2017), italienischer Schauspieler
 Facino Cane de Casale, italienischer Condottiere
 Francesco Casale (* 1960), italienischer Schauspieler
 Giancarlo Casale, US-amerikanischer Historiker
 Giuseppe Casale (* 1923), Alterzbischof von Foggia-Bovino
 Luigi Casale (1882–1927), italienischer Chemiker und Industrieller 
 Pam Casale-Telford (* 1963), US-amerikanische Tennisspielerin
 Rita Casale (* 1968), deutsche Philosophin und Pädagogin
 Ubertinus de Casale, italienischer Theologe

Siehe auch:

 Casal